Лу́нино — посёлок городского типа в России, административный центр Лунинского района Пензенской области.

Образует муниципальное образование рабочий посёлок Лунино со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Посёлок расположен в 45 км к северо-востоку от Пензы, на реке Шукша (приток Суры). Железнодорожная станция Лунино Куйбышевской железной дороги на линии Рузаевка—Пенза.

История 

Населённый пункт возник на землях, отказанных в 1665 году пензенцу, поручику драгунского строя Осипу Ивановичу Лунину и подполковнику Макару Милевскому. Первые десятилетия существования именовалось Архангельским (по церкви). К 1710 году (возможно, в результате обмена землями) село подарено Иванырсовскому Чудову монастырю, имело 60, в 1718 — 75 дворов монастырских крестьян. В 1717 году село сожжено отрядом кубанских «татар», убито 4, взято в полон 66 человек (в 1722 один из них из полона возвратился). В 1719 — 34 двора. В 1723 зафиксировано как вотчина Чудова приписного Иванырсовского монастыря село Архангельское (Лунино); в селе церковь во имя Архистратига Михаила и 34 двора крестьян.

В 1747 — село Архангельское (Лунино) Шукшинского стана Пензенского уезда Кафедрального Чудова монастыря, 127 ревизских душ (РГАДА, ф. 350, оп. 2, е.хр. 2540, лл. 550—555 об.). В 1762 — за Московским Чудовым монастырем. По манифесту от  года — в управлении Коллегии экономии. В 1774 через село проходила армия Е. И. Пугачёва. В 1795 — село экономических крестьян, 52 двора по обе стороны Пензенско-Саранской большой дороги, на левом берегу реки Шукши и выходящей из неё озера «Шукшинского прорыва»; церковь деревянная во имя Михаила Архангела, еженедельный воскресный торг; село занимало 52 десятины. Глубина Шукши в черте села достигала 2 аршин, ширина — 12 саженей. В 1795 ощущался недостаток пахотных земель: на 185 душ мужского пола всего 179 десятин при селе и 41 десятина на отхожей даче. Поэтому крестьяне были вынуждены заниматься извозом (чему благоприятствовало расположение села на большой дороге), промыслами и ремеслами. В середины 19 века развивались поташное и воскобойное производства (3 поташни, 3 воскобойни); 8 лавок, базар, ярмарка с 6 по 9 сентября. В 1849 построена каменная церковь, имелась каменная часовня в память об убитом императоре Александре II.

С 1780 — волостной центр в составе Мокшанского, затем Пензенского уездов. В 1896 работало двухклассное министерское образцовое начальное училище. В 1896 году через село прошла железная дорога.

К 1920 в черту села вошли населённые пункты Трубетчино, Левино-1, Левино-2, Тележинка. В 1926 стала работать одна из крупных в губернии электростанций. Имелись пеньковый завод и совхоз лубяных культур, коноплеводческая станция, сортоиспытательный участок.

С 1928 года село является районным центром Лунинского района Пензенского округа Средне-Волжской области (с 1939 года — в Пензенской области).

В 1938 году Лунино отнесено к категории посёлков городского типа.

В 1966 построена межколхозная база по откорму свиней на средства 11 хозяйств-пайщиков. В 1970—1980-е работал один из лучших в области колхоз «Вперед к коммунизму», председателем которого был Герой Социалистического Труда М. К. Бобров. Планировочная структура сложилась параллельно почтовой дороге, с которой была связана вся деловая жизнь. С началом движения по железной дороге (2-я половина 19 века) возникла пристанционная площадь, сложилась коммунально-складская зона у железнодорожных путей, небольшие предприятия сместились к р. Суре.

В апреле 1991 года на базе сельскохозяйственной опытной станции, существовавшей с 1931 года, организован Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. При финансовой поддержке Российской академии сельскохозяйственных наук и местных административных органов власти построен жилой городок для сотрудников. Это дало возможность пригласить в институт квалифицированных научных работников. С декабря 2018 г. Пензенский институт сельского хозяйства является филиалом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр лубяных культур». В Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации на 2019 год включены созданные в Пензенском институте сельского хозяйства 62 сорта по 29 сельскохозяйственным культурам. Пензенский ИСХ имеет 38 действующих патентов.

В конце 1990-х гг. работали механизированный лесхоз (пиломатериалы, мебель, тара и др.); промкомбинат (оконные и дверные проёмы, швейные изделия); пищекомбинат (кондитерские изделия, пряники, кисель); маслозавод (масло, сыр, кисломолочные продукты), 5 строительных организаций, крупная ПМК № 1, автотранспортное предприятие. Внутри поселка — один автобусный маршрут. С конца 1990-х гг. функционирует СПК «Вперед» — свиноводство, мясо-молочное скотоводство. ГУП ОПХ «Центральное» (зерновое и кормовое направление), районная больница, поликлиника, аптека, врачебная амбулатория, 3 средние школы, кооперативный техникум, профессионально-техническое училище (готовит кулинаров, пекарей-кондитеров). 3 дома культуры, 4 библиотеки, детская школа искусств. При районном дом культуры — театр, хор, агитбригада, носящие звание народных. Стадион, детско-юношеская спортивная школа, бассейн.

Население

Экономика 
 ООО «Лунинский комбикормовый завод»
 ОАО «Лунинский элеватор»
 ОАО «Лунинский дорожник»
 ООО «Средневолжская мебельная фабрика»
 ООО «Александрийские дома»
 филиал ОАО «Волгодонский комбинат древесных плит»
 ООО «Пензенские пенькозаводы»
 филиал ФГБНУ «Пензенский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
 ГКУ ПО «Лунинское лесничество»

Известные люди 
 Пётр Андреевич Мельников (1914—1984) — гвардии подполковник, командир самоходно-артиллерийского полка, первым ворвавшегося в предместья Берлина, Герой Советского Союза
 Иван Григорьевич Шильнов (1906—1974), гвардии майор, командир истребительного противотанкового артиллерийского полка, отличившийся в боях за Днепр, Герой Советского Союза
 Герой Советского Союза В. Н. Бочкарев
 Герой Социалистического Труда П. И. Бородина
 Герой Социалистического Труда М. К. Бобров
 Тихон Захарович Семушкин — писатель, лауреат Сталинской премии второй степени, написавший роман «Алитет уходит в горы», повесть «Чукотка» и рассказы

Достопримечательности 
Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Братская могила воинов, умерших в Лунинском эвакогоспитале. Памятник-самолёт в честь Героя Советского Союза Н. С. Артамонова (уроженца района).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Пензенский ИСХ-филиал ФГБНУ ФНЦ ЛК
 На сайте «Пензенская область: города, веси, люди»
 На портале «Суслоны»
 

Населённые пункты Лунинского района
Районные центры Пензенской области
Посёлки городского типа Пензенской области
Муниципальные образования Лунинского района
Городские поселения Пензенской области